Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

 59e régiment d'artillerie
 59e régiment d'infanterie
 59e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires